9-й Чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 23 по 31 июля 2005 года в Макао (Китай) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории выиграла юниорская сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Макао — команда организаторов;
 Украина, Россия, Италия, Хорватия, Белоруссия, Австрия — по итогам чемпионата Европы среди девушек 2005;
 Китай, Южная Корея, Тайвань — по итогам чемпионата Азии среди девушек 2005;
 США, Пуэрто-Рико — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) среди девушек 2004;
 Бразилия, Аргентина — по итогам чемпионата Южной Америки среди девушек 2004;
 Египет, Тунис — по итогам чемпионата Африки среди девушек 2004.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Макао, представлявшей организаторов чемпионата, 15 команд преодолели отбор по итогам пяти континентальных чемпионатов.

* Австрия в числе участников заменила отказавшуюся Германию.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. Победители групп напрямую вышли в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места, образовали 4 пары 1/8 финала, победители в которых также вышли в четвертьфинал. Четвертьфиналисты по системе с выбыванием разыграли медали чемпионата.

Игровые арены 
  Макао.
 Во дворце спорта «Macau East Asian Games Dome» прошли матчи групп А и В предварительного этапа. Вместимость — 7000 зрителей. Открыт в 2005 году.
 В многофункциональном спортивном зале «Tap Seac Hall» прошли матчи групп С и D предварительного этапа и поединки плей-офф. Вместимость — 4000 зрителей. Открыт в 2004 году.

Предварительный этап

Группа A 

23 июля
 Хорватия — Аргентина 3:1 (25:16, 25:19, 16:25, 25:15); Египет — Макао 3:0 (25:22, 25:3, 25:13).

24 июля
 Аргентина — Египет 3:0 (25:17, 25:14, 25:7); Хорватия — Макао 3:0 (25:17, 25:14, 25:17).

25 июля
 Аргентина — Макао 3:0 (25:17, 25:18, 25:21); Хорватия — Египет 3:0 (25:12, 25:18, 25:16).

Группа В 

23 июля
 Австрия — Украина 3:2 (25:27, 25:15, 16:25, 30:28, 17:15); Южная Корея — Китай 3:2 (25:20, 28:26, 24:26, 24:26, 15:13).

24 июля
 Южная Корея — Австрия 3:0 (25:19, 25:18, 29:27); Китай — Украина 3:2 (29:27, 16:25, 20:25, 25:22, 15:12).

25 июля
 Украина — Южная Корея 3:1 (25:19, 20:25, 27:25, 25:17); Китай — Австрия 3:1 (25:18, 23:25, 30:28, 25:21).

Группа С 

23 июля
 Белоруссия — Россия 3:2 (25:18, 18:25, 25:17, 16:25, 15:13); Бразилия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:19, 25:10, 25:15).

24 июля
 Белоруссия — Пуэрто-Рико 3:1 (25:12, 25:18, 20:25, 25:19); Россия — Бразилия 3:1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:23).

25 июля
 Россия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:14, 25:8, 25:19); Бразилия — Белоруссия 3:0 (25:21, 25:20, 25:17).

Группа D 

23 июля
 Италия — Тайвань 3:0 (25:17, 25:15, 25:19); США — Тунис 3:0 (25:12, 25:15, 25:13).

24 июля
 США — Тайвань 3:0 (25:15, 32:30, 25:17); Италия — Тунис 3:0 (25:15, 25:16, 25:12).

25 июля
 Тайвань — Тунис 3:0 (25:17, 25:13, 25:14); США — Италия 3:0 (26:24, 25:21, 25:23).

Классификационные матчи 
Матчи между победителями групп предварительного этапа за выбор соперников в 1/4-финала.

27 июля
 США — Хорватия 3:0 (27:25, 25:20, 30:28).
 Бразилия — Южная Корея 3:0 (27:25, 25:22, 25:23).

Плей-офф

1/8 финала 
27 июля
 Аргентина — Белоруссия 3:1(25:17, 25:22, 25:27, 25:16).
 Италия — Украина 3:1 (24:26, 25:21, 25:20, 25:16).
 Россия — Египет 3:0 (25:10, 25:8, 25:14).
 Китай — Тайвань 3:0 (25:19, 25:22, 25:13).

Четвертьфинал 
29 июля
 Бразилия — Аргентина 3:0 (25:15, 25:14, 25:17).
 Италия — Хорватия 3:0 (27:25, 25:17, 25:23).
 США — Китай 3:2 (25:20, 21:25, 23:25, 25:19, 15:9).
 Россия — Южная Корея 3:0 (25:18, 25:19, 25:17).

Полуфинал за 5—8-е места 
30 июля
 Хорватия — Аргентина 3:1 (25:13, 25:17, 23:25, 26:24).
 Южная Корея — Китай 3:0 (25:23, 25:21, 25:21).

Полуфинал за 1—4-е места 
30 июля
 Бразилия — Италия 3:1 (8:25, 25:16, 25:19, 26:24).
 Россия — США 3:1 (19:25, 27:25, 25:20, 25:17).

Матч за 7-е место 
31 июля
 Китай — Аргентина 3:0 (25:17, 25:21, 25:18).

Матч за 5-е место 
31 июля
 Южная Корея — Хорватия 3:2 (21:25, 25:21, 25:22, 17:25, 15:8).

Матч за 3-е место 
31 июля
 Италия — США 3:2 (18:25, 25:16, 21:25, 25:21, 15:12).

Финал 
31 июля
 Бразилия — Россия 3:0 (25:17, 25:14, 25:17). Отчёт

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Камила Барбоза Монтейро, Эрика Адачи, Мартина Рузе, Николь Силва, Бетина Корбис Шмидт, Силвана Фернандис Папини, Приссила Залевски Даройт Монтейро (При Даройт), Наталия Зильо Перейра, Аманда Кампос Франсиско, Рената Маджони, Мария ди Лурдис Силва (Малу), Тандара Алвис Кайшета. Главный тренер — Луизомар ди Моура.

  Россия: Александра Виноградова, Ирина Гунбина, Наталья Дианская, Елена Коваленко, Татьяна Кошелева, Наталья Назарова, Екатерина Панкова, Елена Пешехонова, Юлия Подскальная, Виктория Русакова, Елена Самойлова, Ирина Стратанович. Главный тренер — Ирина Беспалова.

  Италия: Луна Кароччи, Луизина Костагранде, Сильвия Моранди, Аличе Ло Кашо, Луиза Касилло, Виола Чечони, Мануэла Ди Крешенцо, Стефания Корна, Костанца Манфредини, Федерика Стуфи, Джузеппина Астарита, Лючия Бозетти. Главный тренер — Джузеппе Галли.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Наталия Перейра
 Лучшая связующая:  Елена Пешехонова
 Лучшая нападающая:  Силвана Папини
 Лучшая блокирующая:  Луиза Касилло
 Лучшая либеро:  Александра Виноградова
 Лучшая на подаче:  Ана Грбац
 Лучшая на приёме:  Ирина Стратанович
 Лучшая в защите:  Мартина Русе
 Самая результативная:  Александра Клайнмэн

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U18 2005. women.volleybox

2005
2005 год в волейболе
Чемпионаты мира в Китае